La bataille d'Aitape peut faire référence à chacune de ces trois actions militaires qui se sont déroulées à proximité d'Aitape durant la campagne de Nouvelle-Guinée en 1944-1945 :

 débarquement sur Aitape, assaut amphibie de l'US Army près Aitape le  ;
 bataille d'Aitape, contre-attaques japonaises sur les positions américaines établies le long de la rivière Driniumor du  au  ;
 campagne d'Aitape-Wewak, séries d'offensives menées par l'Australie de  à  contre les unités de l'armée impériale japonaise encore actives dans la région.